kurka (pieprznik jadalny) – gatunek grzybów z rodziny pieprznikowatych
 Kurka – rzeka, dopływ Lubszy
 Kurka – uroczysko, półwysep nad jeziorem Mamry